N is de veertiende letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

Verwante letters
 Nu (letter) of , de Griekse letter voor de letter N
ñ, in het Spaans om de klank "nj" weer te geven.
ń, in het Pools om de klank "nj" weer te geven.

In de natuurkunde
N, symbool voor newton, de SI-eenheid van kracht.
N, aanduiding voor nucleon, het verzamelbegrip voor de baryonen proton en neutron.
n, symbool voor het neutron.
n, symbool voor de brekingsindex.
n, symbool voor het voorvoegsel nano (SI-prefix) (10−9) in de natuurwetenschappen.
NA, symbool voor de constante van Avogadro.

In de scheikunde
N, het chemisch element stikstof (<Latijn: nitrogenium).
n, symbool voor stofhoeveelheid.
n (normaal), symbool om aan te geven dat bij een organische verbinding sprake is van een lineair, dus onvertakt, alkaan.

In de wiskunde
n, een onbepaald getal (n kilometer), ook als rangtelwoord (de nde macht)
ℕ of , symbool voor de verzameling van positieve gehele getallen ofwel natuurlijk getallen.

Overig
Noord (windstreek), afkorting van de windrichting noord.
N, de neutrale stand van een automatische versnellingsbak in een auto.
N, de landcode op motorvoertuigen uit Noorwegen.
N, afkorting van Nationale in een genummerde aanduiding van autowegen in België en Frankrijk.
N, een modelbouwschaal;
N, afkorting van nummer (numerus) of aantal.
N, een computerspel voor Linux
N, aanduiding voor het paard (kNight) in Engelse notatie van schaakpartijen
n, neutrum, aanduiding voor een onzijdig woord, vorm of geslacht (bij naamwoorden).
n, nominatief (eerste naamval).
n, in het EMS systeem van kleurcodering voor katten de aanduiding voor zwarte vacht
n, de belastingsfactor of loadfactor bij vliegtuigen; n = (luchtkracht op vliegtuig)/(gewicht van vliegtuig).
 N (spoorwegrijtuig), een Belgisch type spoorwegrijtuig